A Terraria a Re-Logic által fejlesztett akció-kaland, sandbox videójáték.  A játékot 2011 májusában kezdték el a Microsoft Windows számára, és azóta különböző konzolok, kézi számítógépek és mobil eszközök számára készült.  A Terraria játékmódja felfedezéssel, megmunkálással, építéssel és különböző teremtményekkel való küzdelemmel rendelkezik egy eljárási szempontból létrehozott 2D világban.  A terraria felszabaduláskor általában pozitív kritikai vételt kapott, közvetlen összehasonlítással a Minecrafthoz és a homokozó elemeihez adott dicséretet. 2018 decemberéig a játék több mint 27 millió példányt értékesített minden platformon.

Játékmenet 
A Terraria egy 2D-s túlélő/Kreatív játék, amely a felfedezés, az építés, a harc és a bányászat körül forog.  A játékban egy 3D-s sprite csempe alapú grafikus stílus emlékeztet a Super NES-en található 16 bites spritekre.  A játék a klasszikus felfedezés-kalandjátékos játékmódjához hasonló, hasonlóan a Metroid sorozathoz és a Minecrafthoz .

Fejlesztés és kiadás 
A játékot 2011-ben adták ki, és 2020 májusában fejezték be fejlesztését.

Örökség 
2013 októberében a Spinks bejelentette, hogy Terraria 2 -t tervez, és megállapítja, hogy a játék korlátlan számú világot tervez, és jelentősen eltér az eredeti játéktól.

Források 

Xbox One-játékok
Xbox 360 Live Arcade játékok
Xbox 360-játékok
Windows-játékok
Windows Phone-játékok
Wii U-játékok
Videójátékok választható nemű főszereplővel
PlayStation Vita-játékok
PlayStation Network játékok
PlayStation 4-játékok
PlayStation 3-játékok
Nintendo Switch-játékok
Nintendo 3DS-játékok
MacOS-játékok
Linux-játékok
IOS-játékok
Android-játékok
Akció-kalandjátékok
2011 videójátékai
Stadia-játékok